La Coppa UEFA 2001-2002 è stata la prima edizione del torneo continentale riservato ai club di calcio a 5 vincitori nella precedente stagione del massimo campionato delle federazioni affiliate alla UEFA. La competizione sostituisce l'European Champions Tournament, un torneo a inviti patrocinato dalla UEFA, di cui tuttavia non ne costituiva una manifestazione ufficiale. La competizione si è disputata tra l'8 ottobre 2001 e il 3 marzo 2002.

Primo turno

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Turno principale 
Il turno principale si è disputato a Lisbona, in Portogallo, dal 25 al 28 febbraio 2002. Le otto squadre qualificate sono state distribuite in due gruppi.

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale 
Come il turno principale, anche la fase finale della competizione si è disputata a Lisbona; Il sorteggio degli accoppiamenti si è tenuto il 1º marzo 2002 mentre gli incontri si sono svolti il 2 e 3 marzo.

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 

UEFA Futsal Champions League
Calcio a 5 nel 2001
Calcio a 5 nel 2002